Lambrecht kan syfta på:

 2861 Lambrecht – en asteroid i huvudbältet
 Klostret Sankt Lambrecht – ett benediktinkloster i Sankt Lambrecht
 Christine Lambrecht (född 1965), tysk politiker tillhörande SPD

Geografi

Tyskland 

 Lambrecht (Pfalz) – kommun i Landkreis Bad Dürkheim, Rheinland-Pfalz,

Österrike

 Sankt Lambrecht – en köpingskommun i Steiermark
 Sankt Lambrecht (kommun i Österrike) – en kommun i Österrike
 Lambrecht See – en sjö